O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1947 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 4ª edição do campeonato do futebol da Guatemala

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1947 na Guatemala